Ронни Гунаван (; ) — индонезийский шахматист, международный мастер (1984).

В составе сборной Индонезии участник трёх Олимпиад (1980, 1984, 1988) и трёх командных чемпионатов Азии (1979, 1987—1989).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индонезии